El Grand Paris Express ("Gran París Exprés") es un proyecto que prevé, entre otros, la prolongación de las líneas 11 y 14 hacia la conocida como petite couronne, así como la creación de otras cuatro líneas de metro. Su peculiaridad es que están principalmente diseñadas para dar servicio a las ciudades que rodean París y no a la propia capital.



Trazado y estaciones

Lista de estaciones

Referencias

Véase también 
 Metro de París

Enlaces externos 
 Société du Grand Paris

Metro de París